Equus quagga Boddaert, 1785 est un nom binomial ambigu, pouvant désigner deux zèbres selon les différentes classifications :
 le Zèbre des plaines, une espèce qui porte le plus généralement ce nom scientifique (synonyme : Equus burchellii Gray, 1824) ;
 et le Quagga proprement dit, autrefois classé comme différent, mais qui plutôt maintenant considéré comme une sous-espèce du premier (Equus quagga quagga).

Equidae